Се́рхио (Sergio) — мужское имя, испаноязычное произношение.  Происходит от римского родового имени Сергий.  Вариант Sergio на португальском произносится «Се́ржиу», а на итальянском — «Се́рджо». Вариант на русском языке — имя Сергей.

 Серхио Дальма (род. 1964) — испанско-каталонский поп-исполнитель.
 Серхио Лосано Мартинес (род. 1988) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Серхио Питоль — мексиканский писатель, переводчик и дипломат.
 Серхио Рамос — испанский футболист. Чемпион мира и Европы, четырёхкратный чемпион Лиги Чемпионов.

См. также 
 Серж — вариант на французском языке
 Сергии